Miejscowości w Portoryko:
 Playita – miejscowość w gminie Salinas
 Playita – miejscowość w gminie Yabucoa